AFL – Adaptive Forward Lighting (system doświetlania zakrętów)
 AFL – American Football League (Amerykańska Liga Futbolowa)
 AFL – American Federation of Labor (Amerykańska Federacja Pracy)
 AFL – Arena Football League (Liga Futbolu Halowego)
 AFL – Australian Football League (Australijska Liga Futbolu Australijskiego)
 AFL – Austrian Football League (Austriacka Liga Futbolu Amerykańskiego)
 AFL – Kod ICAO rosyjskich linii lotniczych Aerofłot.
 AFL – trzepotanie przedsionków (atrial flutter)